Englisweiler ist der Name folgender Orte:

 Englisweiler (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil von Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Englisweiler (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg